Независимые — термин, использующийся, как правило, в политике. Может обозначать:
 Независимые политики — политики, не являющиеся членами какой-либо партии.
 Независимые депутаты — члены парламента, не входящие во фракции.
 Независимые — политическая партия Лихтенштейна.
 Независимые (художественная группа) (1907—1912 гг.)
 Независимые — первый интернет-канал интеллектуалов